Иксанов — тюркская фамилия. Известные носители:
 Иксанов, Анатолий Геннадьевич (род. 1951) — российский театральный и общественный деятель.
 Иксанов, Максим Тахирович (род. 1983) — российский тележурналист, телеведущий.
 Иксанов, Мустахим Белялович (1926—1991) — казахский советский государственный и партийный деятель.



См. также